Шанское письмо (тай.อักษรไทใหญ่ - аксонтхайяй) — система письма для записи шанского языка, относящегося к тай-кадайской языковой семье. Бирманские шаны используют алфавит на основе бирманского алфавита, среди китайских шанов распространено письмо лы.

Алфавит
 Какай
 Кхакхай
 Нгангу
 Тьатьанг
 Сасэнг
 Ньяньёнг
 Татау
 Тхатхай
 Нану
 Папа
 Пхапхинг
 Фафай
 Мамэ
 Йайунг
 Рарыси
 Лалинг
 Вавэнг
 Хахинг
 Аанг

Литература 
 Морев Л. Н. Шанский язык. Серия: Языки народов Азии и Африки. М. Наука, 1983 г.

Ссылки 
 Шанский алфавит на тайском
 Шанский алфавит на сайте омниглот 
 Шанский алфавит на английском 

Шанский алфавит